Hjällsjön kan syfta på:
Hjällsjön, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (42,9 ha)
Mellan-Hjällsjön, sjö i Ljusdals kommun,  (13,2 ha)
Hem-Hjällsjön, sjö i Ljusdals kommun,  (26,9 ha)
Övra Hjällsjön, sjö i Ljusdals kommun,  (8,78 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn